Ивано́в Влади́мир Иванович:
 Иванов, Владимир Иванович (1893—1938)— советский партийный и государственный деятель.
 Иванов, Владимир Иванович (1904—1987) — советский химик, академик АН Киргизской ССР (1960).
 Иванов, Владимир Иванович (род. 1922) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, командующий 8-й танковой армией Прикарпатского военного округа.<noinclude>
 Иванов, Владимир Иванович (род. 1945) — советский и российский режиссёр-документалист, лауреат призов на международных кинофестивалях в Чехословакии и Югославии.
 Иванов, Владимир Иванович (1948—1995) — советский и украинский журналист, главный редактор газеты «Слава Севастополя» (1988—1995).. Примечания